Anna-Maja Henriksson (1964) – politica finlandese
Gustav Henriksson (1998) – calciatore svedese
Krister Henriksson (1946) – attore svedese
Marie Henriksson (...) – giocatrice di curling svedese
Martin Henriksson (1974) – chitarrista e bassista svedese
Sebastian Henriksson (1974) – ex calciatore svedese
Sofia Henriksson (1994) – fondista svedese